Името Руен може да се отнася за:

 Руен, връх в Осоговска планина, в Западна България;
 Руен (Влахина) или Бобошевски Руен, връх в планината Влахина;
 Община Руен в Област Бургас, България.
 Руен (Област Бургас), село в Област Бургас, България;
 Руен (Област Пловдив), село в Област Пловдив, България;
 Руен (Северна Македония), планина в Република Македония и Сърбия;
 Руен (сорт грозде), хибриден червен винен сорт грозде
 Руен (заслон), заслон в Осоговска планина.

Вижте също 
 Руян
 Руан